Краснокам'янка — селище міського типу, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Краснокам'янка — село, Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада